Homan kan syfta på:

 Homan (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Johan Kristian Homan – en litterär figur
 Homan (CTA Green Line station) – en tidigare station på Chicago Transit Authority's gröna linje på tunnelbanan i Chicago
 Homan Bay – en vik i Kanada
 Homan River – ett vattendrag i Kanada

Se även
 Homan Lake – flera